Vitesse kwam in het seizoen 1981/1982 voor het tweede jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1981/'82 voor het zesde seizoen op rij onder leiding van trainer Henk Wullems.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de 8e plaats met 36 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich niet voor de nacompetitie.
In de KNVB beker verloor Vitesse in de tweede ronde na verlenging van Feyenoord.

In de competitie bezochten gemiddeld 2.647 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1981/82
 KNVB beker 1981/82

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1981/82